Бобринка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бобринка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана, с 1979 года в составе села Корнеевка.
 Бобринка — село в Нововаршавском районе Омской области.
 Бобринка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.

Украина 
 Бобринка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.